E28 oder E 28 steht für:
 BMW E28, deutsches PKW-Modell
 Europastraße 28, Fernstraße von Berlin nach Minsk in Weißrussland
 E28 (Ecuador), ecuadorianische Nationalstraße 2. Ordnung, siehe Liste der Fernstraßen in Ecuador #Nationalstraßen 2. Ordnung
 E28 (Malaysia), malaysische Autobahn, bestehend aus der Second Penang Bridge plus Zuführungsstrecke
 Kōbe-Awaji-Naruto-Autobahn, japanischer Expressway über die Seto-Inlandsee von Kobe nach Naruto
 Ovarielle Dysfunktion (ICD-10-Code), Stoffwechselkrankheit
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung (ECO-Code), Eröffnungssystem des Schachspiels

E28